Тламакса има више значења:

 Тламакса (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тламакса (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику